Der Rajon Werchowyna (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Siedlung städtischen Typs Werchowyna.

Geographie 
Der Rajon grenzt im Nordosten an den Rajon Kossiw, im Osten an den Rajon Wyschnyzja (in der Oblast Tscherniwzi), im Süden an Rumänien, im Südwesten an den Rajon Rachiw (zur Oblast Transkarpatien gehörend) und im Nordwesten liegt hinter dem Krywopillja-Pass der Rajon Nadwirna.
Er liegt in den Waldkarpaten mit dessen Gebirgszug Tschornohora und wird vom Tschornyj Tscheremosch (Чорний Черемош) und dessen Zuflüssen durchflossen, dieser mündet bei Usteriky in den Grenzfluss Bilyj Tscheremosch (Білий Черемош), diese bilden ab hier den Tscheremosch, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 800 und 2000 Höhenmetern.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon schließlich selbst aufgelöst und dem Rajon Kossiw angeschlossen. Am 8. Dezember 1966 wurde der Rajon dann wieder errichtet und besteht seither in den heutigen Dimensionen, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung in den alten Rajonsgrenzen.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 3 Hromadas (1 Siedlungsgemeinde und 2 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Siedlung städtischen Typs
 42 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Siedlungsgemeinde Werchowyna
 Landgemeinde Biloberiska
 Landgemeinde Selene

Zuvor waren es 1 Siedlungsratsgemeinde, 18 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 41 Dörfer
 1 Siedlung

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Werchowyna